The Last Stand steht für:

Filme:
 The Last Stand (1938), US-amerikanischer Film von Joseph H. Lewis 
 The Last Stand (1984), australischer Film von Tony Stevens über die Band Cold Chisel
 The Last Stand (2013), US-amerikanischer Film von Kim Jee-woon
 X-Men: The Last Stand, Originaltitel von X-Men: Der letzte Widerstand, US-amerikanischer Film von Brett Ratner (2006)

Musikalben:
 The Last Stand (Boot-Camp-Clik-Album), Album von Boot Camp Clik (2006)
 The Last Stand (Sabaton-Album), Album von Sabaton (2016)

Siehe auch:
 The Void’s Last Stand, deutsche Rockband